Tuberculosa är ett släkte av spindlar. Tuberculosa ingår i familjen vargspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vargspindlar
Tuberculosa